Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1995-1996 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1995-1996
Espagne
Championnat Espagne Football 1995-1996 D1
Championnat Espagne Football 1995-1996 D1